Новопа́вловка — топоним:

Казахстан 
 Новопавловка — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Новопавловка — село в подчинении горадминистрации Петропавловска Северо-Казахстанской области, в 2018 г. включено в состав города.
 Новопавловка — село в Карасуском районе Костанайской области.

Киргизия 
 Новопавловка — село в Сокулукском районе Чуйской области.

Россия 
Башкортостан
 Новопавловка — деревня в Зианчуринском районе

Владимирская область
 Новопавловка — деревня в Юрьев-Польском районе

Воронежская область
 Новопавловка — село в Кантемировском районе, Зайцевское сельское поселение.
 Новопавловка — село в Кантемировском районе, Михайловское сельское поселение.

Забайкальский край
 Новопавловка — посёлок городского типа в Петровск-Забайкальском районе

Краснодарский край
 Новопавловка — село в Белоглинском районе

Крым
 Новопавловка — село в Бахчисарайском районе.
 Новопавловка — село в Джанкойском районе.
 Новопавловка — село в Красноперекопском районе.

Липецкая область
 Новопавловка — деревня в Воловском районе
 Новопавловка — деревня в Чаплыгинском районе

Нижегородская область
 Новопавловка — деревня в составе городского округа Нижний Новгород

Омская область
 Новопавловка — деревня в Одесском районе

Оренбургская область
 Новопавловка — село в Акбулакском районе

Пензенская область
 Новопавловка — село в Пензенском районе

Ростовская область
 Новопавловка — село в Кашарском районе
 Новопавловка — исчезнувший хутор в Миллеровском районе
 Новопавловка — хутор в Октябрьском районе
 Новопавловка — хутор в Тацинском районе

Самарская область
 Новопавловка — село в Большеглушицком районе
 Новопавловка — село в Красноармейском районе

Саратовская область
 Новопавловка — село в Надеждинском муниципальном образовании Пугачёвского района
 Новопавловка — посёлок в Рахмановском муниципальном образовании Пугачёвского района

Украина 
Днепропетровская область
 Новопавловка — село в Межевском районе.
 Новопавловка — село в Томаковском районе.

Донецкая область
 Новопавловка — село в Александровском районе.
 Новопавловка — село в Волновахском районе.
 Новопавловка — село в Константиновском районе.
 Новопавловка — село в Покровском районе.

Запорожская область
 Новопавловка — село в Ореховском районе.
 Новопавловка (до 2016 г. — Партизаны) — село в Приморском районе.

Кировоградская область
 Новопавловка — село в Маловисковском районе.
 Новопавловка — село в Новоукраинском районе.

Луганская область
 Новопавловка — поселок в Лутугинском районе.

Николаевская область
 Новопавловка — село в Баштанском районе.
 Новопавловка — село в Веселиновском районе.
 Новопавловка — село в Врадиевском районе.
 Новопавловка — село в Новоодесском районе.
 Новопавловка — село в Первомайском районе.
 Новопавловка — название города на Новый Буг с 1832 по 1860 год.

Одесская область
 Новопавловка — село в Великомихайловском районе.
 Новопавловка — село в Захарьевском районе.
 Новопавловка — село в Ширяевском районе.

Харьковская область
 Новопавловка — село в Барвенковском районе.
 Новопавловка — село в Близнюковском районе.
 Новопавловка — село в Изюмском районе.
 Новопавловка — село в Красноградском районе.

Херсонская область
 Новопавловка — село в Великоалександровском районе.
 Новопавловка — село в Каланчакском районе.

См. также 
 Новая Павловка
 Павловка